Туризм во Франции представляет важный аспект экономики страны. Начиная с 1990-х гг., Франция стоит первой в списке самых туристических мест в мире.
Лишь небольшая часть туристов находится на французской территории проездом (например, отпускники и курортники из Северной Европы, направляющиеся в Испанию), большая часть приезжает на каникулы именно во Францию. К ним нужно добавить ту часть французского населения, которая предпочитает проводить свой отпуск во Франции.

Туристическая привлекательность Франции объясняется большим числом достопримечательностей на любой вкус, разнообразием пейзажей, богатством исторического и художественного достояния, умеренным климатом и легкостью транспортного доступа, а также надлежащим обслуживанием туристов (гостиничное дело, парки с аттракционами) и транспортной инфраструктурой. Таким образом каждый французский департамент является туристическим — со множеством своих собственных достопримечательностей.

В основных туристических структурах (гостиницы, кафе-рестораны, кемпинги, бюро путешествий, горные подъемники, термальные курорты) задействовано 700 тыс. служащих.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала статистику по международному турпотоку в 2017 году, в котором Франция (86,9 млн посетителей за год) заняла первое место.

Основные достопримечательности Франции 
 кафедральные соборы;
 замки (шато);
 галло-римские поселения;
 доисторические стоянки;
 доисторическое искусство;
 монолиты и мегалиты;
 музеи;
 другие монументы;
 исторические города: исторические центры Лиона, Сарла́ (Sarlat), Руана, крепость Каркассон или старый Тур;
 парки-заповедники;
 природо-охранные зоны;
 экономический туризм;
 туристические пешие походы;
 спортивные занятия;
 курорты на Лазурном Берегу;
 зимние курорты;
 курорты;
 натуризм;
 парки аттракционов;
 местная кухня.

Самые посещаемые туристами места во Франции 
 Париж
 Версальский дворец
 замки Луары
 Мон-Сен-Мишель
 исторический центр Лиона (внесенный в список ЮНЕСКО наряду с Бордо)
 Реймсский собор
 Шартрский собор
 Лазурный Берег
 Шамони и Монблан
 рождественский рынок Страсбурга
 парки аттракционов (Диснейленд, Астерикс, Вулкания, Футюроскоп…)
 архитектурные сооружения, среди которых Виадук Мийо

 Список самых посещаемых мест во Франции в 2006 году
(в скобках дано название департамента)

 Нотр-Дам (Париж), 13 500 000 посетителей.
 Лес Фонтенбло, 13 000 000.
 Диснейленд, 12 800 000.
 Блошиный рынок в припарижском Сент-Уен, 11 000 000.
 Базилика Сакре-Кёр (Париж), 10 500 000.
 Руанская флотская армада (Сен-Маритим), 10 000 000 в 2003 году (проходит раз в 5 лет в июле, следующая в 2013).
 Лувр (Париж), 8 300 000.
 Парк Версальского дворца (Ивелин), 7 000 000.
 Эйфелева башня (Париж), 6 719 200.
 Центр Помпиду (Париж), 6 600 000.
 Исторический центр города Лиона (Рона), 5 500 000.
 Базилика Нотр-Дам-дю-Розер (Basilique Notre-Dame-du-Rosaire) в Лурд, 4 700 000.
 Ницца (Сен-Маритим), 4 000 000.
 Праздник света в городе Лион (Рона), 4 000 000 (ежегодно в декабре).
 Национальный парк Сен-Клу (О-де-Сен), 4 000 000.
 Монте-Карло, 4 000 000.
 Городок науки и индустрии в Ля Вилетт (Париж), 3 900 000.
 Большой парк Мирибель-Жонаж, Лион (Рона), 3 500 000.
 Версальский дворец (Ивелин), 3 300 200.
 Мон-Сен-Мишель (Манш), 3 250 000.
 Исторический центр города Страсбурга (Рейн Нижний), 3 000 000.
 Порт в старой части города Ла-Рошель, 3 000 000.
 Музей Орсе (Париж), 3 000 000.
 «Блошиный рынок» в городе Лилль (Нор), 3 000 000 (ежегодно в сентябре).
 Городок Ле-Бо-де-Прованс (Les Baux de Provence) (Буш-дю-Рон), 2 500 000.
 Ботанический сад Борели в Марселе (Буш-дю-Рон), 2 400 000.
 Городок Риквир (Riquewihr), 2 100 000.
 Порт Луны в городе Бордо (Жиронда), 2 000 000.
 Форт Сен-Мало, 2 000 000.
 Порт Онфлёр, 2 000 000.
 Исторический центр Руана (Сен-Маритим), 1 800 000.
 Реймсский собор (Шампань), 1 500 000.
 Шартрский собор (Эр и Луар), 1 500 000.
 Государственный музей естествознания (Париж), 1 444 744.
 Зоопарк города Лилль (Нор), 1 400 000.
 Города Живерни и Вернон (Эр), 1 200 000.
 Карнавал в Ницце (Сен-Маритим), 1 200 000 (ежегодно в апреле).
 Пон-дю-Гар, 1 113 000.
 Триумфальная арка (Париж), 1 032 999
 Городок Сарла (Sarlat) (Дордонь), 1 000 000.
 Базилика Везле (Йонна), 1 000 000.
 Речной праздник в Бордо (Жиронда), 1 000 000 (ежегодно в июне).
 Дом Инвалидов (Париж), 990 650.

Государственные туристские органы 
 «» () — консультативный орган при министре по туризму.
 «Ату Франс» () — занимается рекламой туризма во Франции за рубежом.
 «Национальное агентство по чекам отпускников» (), общественное учреждение промышленно-коммерческого характера, занимающееся чеками отпускников.
 «Национальный совет цветущих городов и посёлков» ().

См. также 
 Исторический монумент (Франция)
 Самые красивые деревни Франции

Примечания

Ссылки